

Persone 
 David Bromberg (1945) – musicista statunitense
 Brian Bromberg (1960) – musicista e produttore discografico statunitense

Geografia

Austria 
 Bromberg – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Bromberg – frazione di Grafenschlag, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Germania 
 Bromberg am Kirbach – antica località, oggi abbandonata, nel territorio di Sachsenheim, città nel distretto di Stoccarda (Sachsenheim)

Polonia 
 Bromberg – antico nome tedesco della città di Bydgoszcz, distretto urbano (Cuiavia-Pomerania)
 Circondario di Bromberg – antico circondario tedesco con capoluogo Bromberg
 Distretto di Bromberg – antico distretto tedesco con capoluogo Bromberg